Джон Джеймс О́сборн (; 12 декабря 1929 — 24 декабря 1994) — английский драматург и сценарист, один из лидеров литературного движения Angry Young Men. Известность Осборну принесла пьеса «Оглянись во гневе» («Look Back in Anger», 1956), которая вызвала сильнейший общественный резонанс и «навсегда изменила лицо британского театра».

Осборн — автор нескольких киносценариев, в том числе к фильмам «Оглянись во гневе» и «Комедиант», а также «Том Джонс» (по роману Г. Филдинга), за который он получил «Оскара».

Пьесы 

 Изнанка дьявола / «The Devil Inside» (1950, со Стелой Линден)
 «The Great Bear» (1951)
 Личный враг / «Personal Enemy» (1955, с Энтони Крайтоном)
 «Оглянись во гневе» («Look Back in Anger», 1956)
 «The Entertainer» (1957)
 Эпитафия Джорджу Диллону / «Epitaph for George Dillon» (1958, с Энтони Крайтоном)
 Мир Пола Сликки / «The World Of Paul Slickey» (1959, первоначально — мюзикл по мотивам пьесы Осборна «An Artificial Comedy», 1955)
 «A Subject Of Scandal And Concern» (1960)
 Лютер / «Luther» (1961)
 «Plays for England» (1962)
 «The Blood of the Bambergs»
 «Under Plain Cover»
 «Inadmissible Evidence» (1964)
 «A Patriot For Me» (1965)
 «A Bond Honoured» (1966, одноактная адаптация La fianza satisfecha Лопе де Вега)
 Отель в Амстердаме / «The Hotel In Amsterdam» (1968)
 «Time Present» (1968)
 «The Right Prospectus» (ТВ, 1970)
 К востоку от Суэца / «West Of Suez» (1971)
 «A Sense Of Detachment» (1972)
 Дружеский подарок / «The Gift Of Friendship» (1972)
 Эдда Габлер / «Hedda Gabler» (1972, Ибсен, адаптация)
 «A Place Calling Itself Rome» (1973, адаптация «Кориолана» У. Шекспира)
 «Ms, Or Jill And Jack» (ТВ, 1974)
 «The End Of Me Old Cigar» (1975)
 Портрет Дориана Грея / «The Picture Of Dorian Gray» (1975, по О. Уайлду)
 «Almost A Vision» (ТВ, 1976)
 «Watch It Come Down» (1976)
 «Try A Little Tenderness» (1978)
 «Very Like A Whale» (ТВ, 1980)
 «You’re Not Watching Me, Mummy» (ТВ, 1980)
 «A Better Class of Person» (ТВ, телеверсия автобиографии Осборна, 1985)
 «God Rot Tunbridge Wells» (ТВ, 1985)
 Отец / «The Father» (1989, по Стриндбергу)
 Дежавю / «Déjàvu» (1992)

Киносценарии 
 «Том Джонс» (1963)
 «Атака лёгкой кавалерии» (в титрах указан не был; авторство оспаривалось режиссёром Тони Ричардсоном, 1968)

Роли в кино 
 «Убрать Картера» (1971)

Книги 
 «A Better Class of Person» (1981, автобиография, часть 1)
 «Almost a Gentleman» (1991, автобиография, ч. 2)

Примечания 

Драматурги Великобритании
Лауреаты премии BAFTA
Умершие от сахарного диабета
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий